Angul (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Angul (stad), een stad in het Indiase district Angul